Талдысай (, до 199? г. — Новоукраинка) — село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Тамдинского сельского округа. Код КАТО — 153249300.

Население 
В 1999 году население села составляло 316 человек (155 мужчин и 161 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 309 человек (169 мужчин и 140 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алгинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана